Acheres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Achères, Yvelines, kommun, 
 Achères, Cher, kommun,